Sezóna 1996/97 Poháru vítězů pohárů byla 37. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým FC Barcelona.

Předkolo

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1996-97 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v roce 1996
Fotbal v roce 1997